Feuerschwamm steht für:
 Feuerschwamm (Feuermittel), Zunder aus Pilzen

Pilzarten folgender Gattungen:
 Fomitiporella
 Fomitiporia
 Fuscoporia
 Phellinidium
 Phellinus
 Phellopilus
 Phylloporia (Pilzgattung)
 Porodaedalea